Dans la mythologie grecque, Géras est la personnification de la Vieillesse.
 Géras de Carthage est un ingénieur militaire punique ().
 Geras est une commune autrichienne.